Соковни́н — фамилия; имеет женскую форму .

 Соковнины — дворянский род
 
 
 Соковнин, Борис Сергеевич (1780—1849) — генерал-майор, действительный статский советник, орловский гражданский губернатор (1817—1821).
 Соковнин, Валерий Петрович (род. 1944) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Соковнин, Владимир Борисович (род. 1955) — российский художник-живописец.
 Соковнин, Евгений Николаевич (1904—1973) — режиссёр оперы, педагог.
 Соковнин, Максим Николаевич (род. 1975) — российский биатлонист.
 
 Соковнин, Никита Фёдорович (? — 1770) — генерал-аншеф.
 Соковнин, Николай Михайлович (1811—1894) — русский вице-адмирал.
 Соковнин, Прокофий Фёдорович (? — 1662) — боярин царя Михаила Фёдоровича.
 Соковнин, Фёдор Прокофьевич (? — 1697) — боярин.
 Соковнин, Юрий Алексеевич (1924—1983) — актёр Театра сатиры.

